Прашка може да се отнася за:

 Прашка – древно метателно оръжие
 Прашка – гумено метателно оръжие
 Прашка – град в Южна Полша
 Прашка – вид дамски гащи